Il singolare  del Lambertz Open by STAWAG 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Rajeev Ram era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Dustin Brown.

Brown ha battuto in finale Igor Sijsling 6–3, 7–6(3).

Teste di serie

 Dustin Brown (campione)
 Steve Darcis (primo turno)
 Blaž Kavčič (quarti di finale)
 Grigor Dimitrov (primo turno)

  Julian Reister (secondo turno)
  Ričardas Berankis (primo turno)
  Jesse Huta Galung (quarti di finale)
  Denis Gremelmayr (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Lambertz Open by STAWAG 2010